Сан-Бені́то ( — Святий Бенедикт) — назва багатьох топонімів іспаномовного походження, названих на честь Святого Бенедикта:

 Сан-Беніто — округ штату Каліфорнія, США.
 Сан-Беніто — місто в аргентинській провінції Ентре-Ріос.
 Сан-Беніто — муніципалітет у колумбійському департаменті Сантандер.
 Сан-Беніто — муніципалітет у гватемальському департаменті Ель-Петен.
 Сан-Беніто — поселення на півдні венесуельського штату Сулья.
 Сан-Беніто — місто у штаті Техас.
 Сан-Беніто — гора в Болівії.
 Сан-Беніто — острів у штаті Баха-Каліфорнія, Мексика.